Флаг сельского поселения Васи́льевское — официальный символ муниципального образования «Сельское поселение Васильевское» Серпуховского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 28 марта 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3981.

Флаг муниципального образования «Сельское поселение Васильевское» Серпуховского муниципального района Московской области составлен на основании герба сельского поселения по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из четырёх равных клиньев: голубого вверху, красного у древка и свободного края и зелёного внизу, — и несущее в середине фигуры из герба поселения белого крылатого коня и белой звезды вверху у древка».

Обоснование символики 
Сельское поселение Васильевское — родина многих известных людей России. Здесь родился, крестился и упокоился сподвижник Петра I первый картограф и гидрограф России, губернатор Сибири (1757—1763), автор «Истории Петра», сенатор Соймонов Фёдор Иванович. Выходцем села Васильевского является известный писатель граф В. А. Соллогуб (автор знаменитого шедевра «Тарантас»). По территории поселения пролегает автодорога Москва—Симферополь и Московско-Курская железная дорога, которая имеет два технологических ответвления на посёлок Пролетарский и город Протвино.

Всё это языком символов и аллегорий отражено на флаге поселения.

Летающий конь (Пегас) и звезда символически указывают на образ Соймонова Федора Иванович, графский герб которого включал в себя эти символы. Восьмиконечная звезда — аллегория знака «Роза ветров» символизирует путешествия, устремлённость в достижении целей, спасительную звезду надежды на лучшее будущее. «Роза ветров» всегда помещалась на старинных картах, указывая направления частей света.

Крылатый конь, известный в символике под названием Пегас, олицетворяющий писательское вдохновение — символизирует и образ писателя В. А. Соллогуба.

Деление флага на части — символ разделения территории поселения пересекающими её дорогами.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности и возвышенных устремлений.

Красный цвет — символ мужества, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника, труда.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости.

Примечания 

Сельское поселение Васильевское (Серпуховский район)
Флаги с изображением восьмиконечных звёзд
Флаги с изображением Пегаса